Нильс Лудвиг Фрицсон (; ) — шведский футболист, полузащитник «Броммапойкарны».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в клубе «Мёлльторп/Бревик» из его родного города. В 2011 году дебютировал за основной состав клуба в пятом шведском дивизионе. Затем выступал на протяжении двух сезонов за «Тибру», из которого в декабре 2014 года перешёл в «Дегерфорс». Первую игру за новый клуб в Суперэттане сыграл 29 апреля 2015 года в матче первого тура с «Вернаму», появившись на поле на последних минутах. За два года принял участие в 54 матчах за клуб, в которых забил 12 мячей.

В январе 2017 года Фрицсон перешёл в «Эстерсунд». Весной 2017 год провёл несколько матчей за клуб в кубке Швеции. Команда дошла до финала. В решающем матче Фрицсон не попал в заявку, а его команда победила «Хеккен» со счётом 3:1 и завоевала трофей. 9 июля того же года дебютировал в чемпионате Швеции во встрече с «Йёнчёпингс Сёдра», выйдя на замену в середине второго тайма. В сентябре сыграл первую игру в еврокубках, приняв участие в матче группового этапа Лиги Европы с немецкой «Гертой».

21 декабря 2022 года подписал двухлетний контракт с «Броммапойкарной».

Карьера в сборной 
12 октября 2015 года провёл единственный матч в составе юношеской сборной Швеции против Дании, проведя на поле все 90 минут.

Достижения 
Эстерсунд:
 Обладатель кубка Швеции: 2016/17

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com
 Профиль на сайте lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Дегерфорс»
Игроки ФК «Эстерсунд»